Каффа:
 Каффа (Кафа) — бывшее название Феодосии
 Каффа — название страны, ставшей в XX веке частью Эфиопии.
 Каффа — один из омотских языков Эфиопии.

См. также 
 Кафф